Чуя́ко — фамилия. Известные носители:

 Чуяко, Алий Базрукович (род. 1941) — адыгейский учёный, автор учебников, специалист по адыгской ономастике.
 Чуяко, Джафар Безрукович (1924—2003) — адыгейский поэт и прозаик, переводчик.
 Чуяко, Юнус Гарунович (1940—2020) — адыгейский писатель, народный писатель Республики Адыгея.